Er zijn meerdere plaatsen met de naam Coudekerque:

Koudekerke-Dorp (Coudekerque-Village), dorp en Franse gemeente (onder de naam Coudekerque of Koudekerke) in de Franse Westhoek
Nieuw-Koudekerke (Coudekerque-Branche), Franse gemeente in de Franse Westhoek